Виктория Азаренко защитила свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Добравшись до полуфинала турнира Серена Уильямс обеспечила себе достаточный рейтинг, чтобы после катарских соревнований возглавить рейтинг WTA. Американка возглавила классификацию впервые с 10 октября 2010 года и стала самой возрастной спортсменкой в этой роли.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  'Виктория Азаренко (Титул)
  Серена Уильямс (Финал)  Мария Шарапова (Полуфинал)  Агнешка Радваньская (Полуфинал)  Анжелика Кербер (Второй раунд)  Сара Эррани (Четвертьфинал)  Петра Квитова (Четвертьфинал)  Саманта Стосур (Четвертьфинал)''

<li>  Марион Бартоли (Второй раунд)
<li>  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
<li>  Надежда Петрова (Третий раунд)
<li>  Мария Кириленко (Первый раунд, отказ)
<li>  Ана Иванович (Третий раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Отказ)
<li>  Роберта Винчи (Второй раунд)<li>  Слоан Стивенс (Второй раунд)<li>  Луция Шафаржова (Второй раунд)''

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2013